Косрае:
 Косрае — мікронезійський народ в Федеративних Штатах Мікронезії.
 Косрае — мікронезійська мова народу косрае, відноситься до мікронезійських мов.
 Косрае — штат у Федеративних Штатах Мікронезії.
 Косрае — острів у Федеративних Штатах Мікронезії.